

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 43, w tym 24 podstawowe
 Bukowiec – część miasta Legionowo

Inne 
 Bukowiec – gmina w województwie kujawsko-pomorskim
 Bukowiec – gromada w powiecie bartoszyckim
 Bukowiec – gromada w powiecie brodnickim
 Bukowiec – półwysep na jeziorze Jeziorak z opuszczoną wsią o tej samej nazwie

Cieki i zbiorniki wodne 
 Bukowiec – potok, dopływ Kamienicy
 Bukowiec – potok, dopływ Smolnika
 Bukowiec – rów wodny, dopływ Macochy
 Bukowiec – potok na terenie Czech, dopływ Olzy
 Bukowiec – jezioro w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Liniewo
 Bukowiec – jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, w granicach miasta Świdwina
 Bukowiec – staw wodny w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Lubasz

Wzniesienia i skały 
 Bukowiec (898 m) – góra w Górach Suchych
 Bukowiec – skała w Ojcowskim Parku Narodowym
 Bukowiec – wzniesienie w Kotlinie Jeleniogórskiej
 Bukowiec (530 m) – wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim
 Bukowiec (494 m) – wzniesienie na Pogórzu Wiśnickim
 Bukowiec (389 m) – wzniesienie na Pogórzu Wiśnickim
 Bukowiec (494 m) – wzniesienie na Pogórzu Wiśnickim
 Bukowiec (225 m) – wzniesienie na Pojezierzu Łagowskim (Pojezierze Lubuskie), położone w woj. lubuskim
 Bukowiec (75 m) – wzgórze na Równinie Gryfickiej, położone w woj. zachodniopomorskim
 Bukowiec – wzgórze na Wyżynie Olkuskiej
 Bukowiec – wzniesienie na Wzgórzach Bukowych
 Bukowiec – szczyt w Bieszczadach Zachodnich

Miejscowości poza Polską 
 Bukowiec – wieś w Czechach kraju morawsko-śląskim i dawna gmina w województwie śląskim
 Bukowiec (Буковець) – wieś na Ukrainie w obwodzie iwanofrankiwskim
 Bukowec  (Буковець) – wieś na Ukrainie w obwodzie iwanofrankiwskim
 Bukowiec (Буковець) – wieś na Ukrainie w obwodzie zakarpackim

Zobacz też 
 Bukowiec Opoczyński, Bukowiec nad Pilicą
 Gmina Bukowiec
 Wielki Bukowiec
 Bukowa, Bukowice, Bukowie, Bukowina, Bukowno, Bukowo, Bukowskie, Bukowec

Przypisy